William Charles Achi ist der Name folgender Personen:

* William Charles Achi (Politiker) (1858–1928), hawaiischer Jurist und Politiker
 William Charles Achi (Jurist, 1889) (1889–1947), hawaiischer Jurist